Juvenia Kraków
 Juvenia Kraków (rugby)
 MKS Juvenia Wrocław